Институт ( «установление, обычай, учреждение, основание») — термин, употребляемый для обозначения определённого класса организаций и общественных явлений.

Образовательные, научно-исследовательские, проектные и конструкторские организации 
 Разновидность организаций, цели которых обращены в будущее — проектирование, получение образования, исследовательская деятельность.
 Институт — высшее учебное заведение, которое:
 реализует образовательные программы высшего образования, а также, как правило, образовательные программы послевузовского профессионального образования;
 осуществляет подготовку, переподготовку и (или) повышение квалификации работников для определенной области профессиональной деятельности;
 ведет фундаментальные и (или) прикладные научные исследования… (Федеральный закон от 22.08.1996 N 125-ФЗ)
Наиболее распространённый тип высших учебных заведений в СССР. Несмотря на то, что многие вузы на территории бывшего СССР, являвшиеся в советское время институтами, в настоящее время являются университетами или академиями, в бытовой речи слово «институт» до сих пор широко употребляется по отношению к ним.
 Привилегированные женские средние учебные заведения закрытого типа в дореволюционной России (Смольный институт, Женский медицинский институт).
 Некоторые научно-исследовательские и проектные организации.
 Объединение кафедр университета.
 Институт Франции — основное официальное научное учреждение Франции, объединяющее пять национальных академий.

Общественные явления 
 Социальный институт — устойчивая форма организации совместной деятельности людей, реализующих определённые функции в обществе.
 Институт права или правовой институт — обособленная группа юридических норм, регулирующих качественно однородные общественные отношения внутри одной отрасли права или на их стыке.
 Институционализация — процесс превращения каких-либо отношений в институты, то есть в форму организации отношений с установленными правилами, нормами и их саморегуляцией.
 Институционализм разделяет «институции» (нормы, обычаи поведения в обществе) и «институты» (закрепление норм и обычаев в виде законов, организаций, учреждений), рассматривая их как важнейшие факторы принятия экономических решений.

Географические названия 
 Острова Арктического института (Карское море, Россия)
  — невключённая территория в округе Канова штата Западная Виргиния, США.
  — невключённая территория в городке , округ Дор, штат Висконсин, США.
 Институтский () — посёлок городского типа в Самухском районе Азербайджана.
 Институтское (), посёлок, Малоданиловский поселковый совет, Дергачёвский район, Харьковская область, Украина. 
  — улицы с таким названием есть в нескольких городах; также есть  и Институтский проспект.
 Институт пути — железнодорожная станция в Москве, существовавшая с 1948 по 1987 год.

Прочее 
  — музыкальная группа, существовавшая в 2004 — 2005 гг., выступавшая в жанре альтернативного рока.
 «Институт» — североирландский футбольный клуб.
 «Институт» — роман Стивена Кинга, изданный в 2019 году.
 «Институто» — аргентинский футбольный клуб.
  — вышедшая в 1536 году книга Жана Кальвина, оказавшая значительное влияние на ход Реформации.
 Институты посвящённой жизни — религиозные организации в составе Римско-католической церкви
 Институт «Открытое общество» — международная благотворительная организация, основанная Джорджем Соросом
 Институты Европейского союза — учреждения Европейского союза, представляющие и обеспечивающие интересы, общие для всех стран-членов ЕС
 Институт рабочего контроля — рабочая общественная организация в Великобритании